Ноддак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ноддак, Вальтер (1893—1960) — немецкий физикохимик, первооткрыватель рения.
 Ноддак, Ида (урожденная Такке; 1896—1978) — немецкий физикохимик, первооткрыватель рения.